Aappilattoq bezeichnet:
 Aappilattoq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Aappilattoq (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aappilattoq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Aappilattoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Aappilattoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Aappilattoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aappilattoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Aappilattoq (Insel, Qeqertarsuaq) (Inderste Parry Skær), Insel (Schäre) im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Aappilattoq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Aappilattoq (Insel, bei Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aappilattoq (Insel, bei Tasiusaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland